Джо́нни Пала́сиос (; 20 декабря 1987, Ла-Сейба) — гондурасский футболист, защитник и капитан клуба «Олимпия». Выступал за сборную Гондураса.

Карьера

Клубная 

Джонни — один из представителей футбольной семьи Паласиосов, включающей в себя также Уилсона, Джерри и Милтона.

С 2006 года Джонни выступает в «Олимпии» из Тегусигальпы, несколько раз в составе этого клуба он становился чемпионом Гондураса. В конце 2009 года ходили слухи о возможном переходе игрока в «Уиган Атлетик», но сделка не состоялась.

Международная 

В сборной Паласиос дебютировал в 2009 году. Игра защитника в матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2010 произвела хорошее впечатление на наставника гондурасцев Рейнальдо Руэду и тот включил Джонни в заявку на финальный турнир, в которую помимо него попали его братья Уилсон и Джерри. Это первый случай игры на чемпионатах мира сразу 3-х братьев одновременно.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Гондураса
Игроки сборной Гондураса по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Олимпия» Тегусигальпа